Il singolare del Keio Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Matteo Viola era il detentore del titolo ma quest'anno non ha partecipato.

Matthew Ebden ha battuto in finale Gō Soeda 2–6, 7–6(7–3), 6–3.

Teste di serie

  Matthew Ebden (Campione)
  Blaž Kavčič (Secondo turno, ritiro)
  Gō Soeda (finale)
  Bradley Klahn (semifinali)

  James Duckworth (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (semifinali)
  Yūichi Sugita (Primo turno, retired)
  Tatsuma Itō (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Keio Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013